

Анновка — присілок, Балтачевський район, Башкортостан
 Анновка — село, Белебеївський район, Башкортостан
 Анновка — присілок, Буздяцький район, Башкортостан
 Анновка — присілок, Зілаїрський район, Башкортостан
 Анновка — присілок, Куюргазинський район, Башкортостан

Див. також 
 Аннівка
 Ганнівка